Köztársasági Gyűlés (Észak-Ciprus)
 Köztársasági Gyűlés (Mozambik)
 Köztársasági Gyűlés (Portugália)